Мадона — многозначное слово:

 Мадона — город в Латвии.
 Мадона — устаревшее написание Мадонны, именования матери Иисуса Христа, Девы Марии.
 «Мадона» — стихотворение Пушкина.